Mihai Costea ist der Name folgender Personen:

* Mihai Costea (Fußballspieler, 1949) (* 1949), rumänischer Fußballspieler
 Mihai Costea (Botaniker), rumänischer Biologe 
 Mihai Costea (Fußballspieler, 1988) (* 1988), rumänischer Fußballspieler